Nicarc d'Arcàdia, militar grec originari d'Arcàdia.
 Nicarc (general), general d'Antíoc III el Gran.
 Nicarc (poeta), poeta epigramàtic grec